In 1980 werd de 24ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De officiële naam in die tijd was Copa Brasil. De competitie werd gespeeld van 23 februari tot 1 juni. Flamengo werd kampioen.

Format
De competitie werd grondig hervormd ten opzichte van vorig jaar, toen er nog 94 teams deelnamen. In de eerste fase werden veertig teams onderverdeeld in vier groepen van tien clubs, waarvan de top zeven doorstootte naar de tweede fase. In deze fase vervoegden vier teams uit de Série B van dat jaar de andere teams, die over acht groepen van vier clubs verdeeld werden. De top vier plaatste zich voor de derde fase, waarin de zestien overblijvers in vier groepen van vier verdeeld werden. De groepswinnaars plaatsten zich voor de knock-outfase.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede fase

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Derde fase

Groep M

Groep N

Groep O

Groep P

Knock-outfase
Flamengo won de titel ondanks gelijke stand omdat het in de halve finale twee keer kon winnen. 

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A